LGI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile di Deadmans Cay / Long Island, Bahamas
 lgi – codice ISO 639-3 della lingua legilu